Laleu, ancienne commune française de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à La Rochelle ;
 Laleu, commune française de l'Orne ;
 Laleu, commune française de la Somme.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France